Страдомський:

 Страдомський Микола Федорович (10.12.1867, Хотивль, Городнянський повіт, Чернігівська губернія — ?) — доктор медицини (1895).
 Страдомський Борис Васильович (1877, Миколаїв — 1958, Москва) — лікар і краєзнавець.
 Страдомський Борис Миколайович (1891, Київ — 1934, Ростов-на-Дону) — російський медик, засновник ростовської школи інфекціоністів.
 Страдомський Василь Андрійович (1831, Семенівка, Чернігівська губернія — 1902, Миколаїв) — видатний хірург, герой Кримської війни.
 Страдомський Михайло Валер'янович — доктор технічних наук, заступник директора Інституту технічної теплофізики Академії наук УРСР, лауреат Державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1986)